Fenghuangshan bezeichnet:

 Fenghuangshan (Qinglong) (凤凰山乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Hebei
 Fenghuangshan (Baota) (凤凰山街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Baota in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Fenghuangshan (Chaohu) (凤凰山街道), ein Straßenviertel der Stadt Chaohu in der chinesischen Provinz Anhui
 Fenghuangshan (Chengxiang) (凤凰山街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Chengxiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Fenghuangshan (Jinniu) (凤凰山街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Jinniu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fenghuangshan (Shizishan) (凤凰山街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Shizishan in der chinesischen Provinz Anhui
 Fenghuangshan (Yunhe) (凤凰山街道), ein Straßenviertel im Kreis Yunhe in der chinesischen Provinz Zhejiang
 die Fenghuangshan-Stätte, eine archäologische Stätte in der chinesischen Provinz Shaanxi